Neca (ur. 1950) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Neca (ur. 1979) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika